Émir Abdelkader est un nom propre qui peut se référer à :

Algérie 
 L'émir Abdelkader (1808-1883)
 Emir Abdelkader, est une commune de la wilaya de Jijel.
 El Emir Abdelkader, est une commune de la wilaya de Aïn Témouchent
 Bordj El Emir Abdelkader, est une commune de la wilaya de Tiaret.
 Zmalet El Emir Abdelkader, est une commune de la wilaya de Tissemsilt.
 Emir Abdelkader, École primaire dans la ville de Batna, en Algérie

États-Unis 
 Elkader est une ville située dans l’État de l’Iowa, aux États-Unis

Autres 
 Abdelkader, un prénom d'origine arabe
 Le lycée Abdel-Kader, est une école à programme français homologué de Beyrouth au Liban.
 Abd el-Kader, paquebot de la Compagnie générale transatlantique lancé 1880.